NGC 2687A, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Grote Beer
 NGC 2687B, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Grote Beer